Чемпіонат України з футболу 1994-95 — четвертий чемпіонат України. Перемогу здобуло «київське Динамо». Динамівці програли лише один матч — в гостях одеському «Чорноморцю», який посів друге місце.

Історія 

Головні суперники «Динамо» у двох попередніх чемпіонатах, «Дніпро» і «Шахтар», відійшли цього разу на другі ролі. У «Дніпрі» взагалі розпочалася серйозна криза, яка врешті-решт призвела до масового переходу гравців до «Динамо» протягом сезону.

Натомість конкуренцію киянам намагався скласти «Чорноморець» під керівництвом Леоніда Буряка, за який грали декілька тодішніх і майбутніх відомих гравців збірної України (Горшков, Гусейнов, Кардаш, Парфьонов, Співак, Суслов та ін.). Одесити випередили «Динамо» за набраними очками у другому колі (42 проти 40), але провальний виступ протягом осінньої частини першості звів їх сподівання нанівець.

Вища ліга

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Перша ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Друга ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Третя ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Кубок України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1994—1995

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 4-й чемпионат Украины-1994/95 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1994—1995 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1994-95 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1994 у футболі
1995 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
1994 в українському спорті
1995 в українському спорті